Мвамба Казаді (фр. Mwamba Kazadi, 6 березня 1947, Лубумбаші — 1996) — футболіст ДР Конго, що грав на позиції воротаря за «ТП Мазембе».
 Патрісія Казаді, Патрісія «Тріш» Тшіланда Казаді (пол. Patricia Tshilanda Kazadi; 17 березня 1988(1988-03-17), Варшава, Польська Народна Республіка)) — польська актриса.